Ule steht für:
 eine Narbe, besonders eine Hornhautnarbe, siehe Narbe (Wundheilung)

Ule  ist der Familienname folgender Personen:
 Carl Hermann Ule (1907–1999), deutscher Rechtswissenschaftler
 Ernst Heinrich Georg Ule (1854–1915), deutscher Botaniker
 Otto Eduard Vincenz Ule (1820–1876), deutscher Naturwissenschaftler
 Willi Ule (1861–1940), deutscher Geograph

ule steht für:
 Lule (Sprache) (ISO-639-3-Code), eine der indigenen Lule-Vilela-Sprachen in Argentinien

ULE steht für:
 Ultra-Low Energy, ein DECT-basierter Funkübertragungsstandard
 Ultra low expansion glass, ein Glas mit sehr geringem Wärmeausdehnungskoeffizienten
 Unidirectional Lightweight Encapsulation, Data Link Layer (OSI-Schicht 2) für MPEG-Transportströme
 Sule Airport (IATA-Code), Flugplatz von Sule (Papua-Neuguinea), West New Britain Province, Papua-Neuguinea

Siehe auch: 
 Uhle

Abkürzung